Hans Lindenstaedt ist der Name folgender Personen:

 Hans Lindenstaedt (Grafiker) (1874–1928), deutscher Grafiker und Plakatkünstler 
 Hans-Georg Lindenstaedt (1904–1975), deutscher Tischtennisspieler